Esta é uma lista de episódios da quinta temporada de Naruto. Foi exibida entre 29 de setembro de 2004 e 30 de março de 2005, compreende do episódio 103 ao 128.

Episódios de Naruto
Naruto 05